LNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tri-County Regional, Lone Rock (Wisconsin), Stati Uniti
 LNR - sigla di Luganskaja Narodnaja Respublika, Repubblica Popolare di Lugansk